Fekete-víz kan syfta på följande platser:

Ungern 

 Fekete-víz (Nógrád), 
 Fekete-víz (Baranya), 

Robotskapade Ungernförgreningar